Pfalzgraf steht für:
 Pfalzgraf, eine ursprüngliche Bezeichnung der Amtsträger und Vertreter des Königs oder Kaisers
 Pfalzgraf bei Rhein, einen der ursprünglich sieben Kurfürsten des Heiligen Römischen Reiches (siehe auch Kurpfalz)
 Pfalzgrafen von Tübingen, ein schwäbisches Adelsgeschlecht
 Franche-Comté, den Pfalzgrafen von Burgund

Pfalzgraf ist der Familienname folgender Personen:
 Erich Pfalzgraf (1879–1937), deutscher evangelischer Theologe und Prediger
 Falco Pfalzgraf (* 1968), deutscher Linguist und Hochschullehrer
 Hannah Pfalzgraf (* 1997), Schweizer Politikerin
 Maurus Pfalzgraf (* 1999), Schweizer Politiker (Grüne)
 Michael Pfalzgraf (1867–1942), deutscher Gewerkschafter
 Walter Pfalzgraf (1883–1967), deutscher Förster und höherer Verwaltungsbeamter

Siehe auch:
 Hofpfalzgraf